Extrema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Extrema (ort), Minas Gerais, 
 Extrema (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar